Mornay kan syfta på:

Platser 

 Mornay-sur-Allier, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Mornay-Berry, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Mornay, Saône-et-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Personer
 Charles de Mornay (1514–1574), en svensk friherre, arvinge till Varennes samt herre till Helgerum och Roma
 Johan Karlsson de Mornay (1566–1608), en svensk friherre, son till Charles de Mornay
 Philippe de Mornay (1549–1623), fransk protestantisk politiker och författare